Conioselinum neglectum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Ernst Gottlieb von Steudel. Conioselinum neglectum ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
neglectum